Præsidentvalget i Island 2012 blev afholdt den 30. juni 2012.

Den siddende præsident Ólafur Ragnar Grímsson blev første gang valgt ved 1996, og blev genvalgt i dette valg. Han går med dette valg i gang med sin femte fireårige embedsperiode som præsident.

Meningsmålinger

Resultat

Referencer 

Island 2012
Politiske valg i Island